Дар аль-ислам — традиционное мусульманское название территорий, где действует мусульманский религиозный закон и где политически господствуют мусульмане;
 Дар аль-ислам (журнал) — журнал Исламского государства на французском языке.